Yuka peut désigner :
 Yuka, des tambours joués à Cuba par les esclaves d'origine bantou lors de rituels ;
 Yuka, le nom donné à un jeune mammouth laineux découvert en Sibérie ;
Yuka, une application mobile de bases de données des produits alimentaires et cosmétiques décrivant leurs composants et effets.